Департамент Сан-Лоренсо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 1867 км². Население — 157255 человек. Плотность населения — 84,20 чел./км².

Административный центр — Сан-Лоренсо.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на северо-западе — c департаментом Ириондо
на севере — с департаментом Сан-Херонимо
на востоке — с провинцией Энтре-Риос
на юго-востоке — с департаментом Росарио
на юге — с департаментом Конститусьон
на западе — с департаментом Касерос

В департаменте расположены важные порты на реке Парана, такие, как Сан-Лоренсо и Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин (через который поставляется 50 % аргентинского экспорта сои). Эта область также является частью так называемого промышленного коридора, который тянется на юг в сторону Росарио и доходит до Сан-Николас-де-лос-Аройо.

Административное деление 

Муниципалитеты
 Капитан-Бермудес ()
 Каркаранья ()
 Фрай-Луис-Бельтран ()
 Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин ()
 Рольдан ()
 Сан-Лоренсо ()
Коммуны
 Альдао ()

 Коронель-Арнольд ()
 Фуэнтес ()
 Пухато ()
 Рикардоне ()
 Сан-Херонимо-Суд ()
 Тимбуес ()
 Вилья-Мугета ()
 Луис-Паласьос ()

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 

Страница департамента на сайте МВД Аргентины

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе